Heliopolis – někdy správněji Héliopolis (v překladu „Město (titána) Hélia“ nebo „Sluneční město“) je místní jméno řeckého původu vztahující se k:

 Héliopolis – řecké jméno města ve starověkém Egyptě s názvem Iunu
 Héliopolis – v římské době používané jméno starověkého města Baalbeku v dnešním Libanonu
 Heliopolis (Káhira) – předměstí moderní Káhiry, hlavního města Egypta
 Heliópolis – favela v São Paulu